Лайм персидский (), также известный под другими распространенными названиями, такими как лайм без косточек, лайм Bearss и лайм Таити, представляет собой вид цитрусовых гибридного происхождения, известный только в культуре. Персидский лайм представляет собой триплоидный гибрид ключевого лайма (Citrus × aurantiifolia) и лимона (Citrus × limon).

Хотя есть и другие виды цитрусовых, называемые «лаймами», персидский лайм является наиболее широко культивируемым видом лайма в коммерческих целях, и на его долю приходится наибольшая доля фруктов, продаваемых как лаймы. Плоды желтеют по мере созревания, но повсеместно продаются ещё зелеными.

Описание 

Дерево почти без шипов. Плоды имеют диаметр около 6 см (2,4 дюйма), часто со слегка сосковидным концом, и обычно продаются зелёными, хотя желтеют по мере достижения полной зрелости. Он также широко доступен в сушеном виде, так как его часто используют таким образом в персидской кухне. Он крупнее, с более толстой кожицей, с менее интенсивным цитрусовым ароматом, чем ключевой лайм (Citrus aurantifolia). Преимуществами персидского лайма в товарном сельском хозяйстве по сравнению с лаймом ключевым являются более крупный размер, отсутствие семян, зимостойкость, отсутствие шипов на кустах и более длительный срок хранения плодов. Они менее кислые, чем ключевой лайм, и не имеют горечи, которая придает уникальный вкус ключевому лайму.

Выращивание 
Персидские лаймы впервые были выращены в больших масштабах в Персии (теперь известной как Иран) и на юге Ирака.

Размножают деревья клонально, прививкой или воздушными отводками. Персидский лайм продается в США в основном шести размеров: 110, 150, 175, 200, 230 и 250. Ежегодно выращивается, перерабатывается и экспортируется большое количество персидского лайма, главным образом из Мексики на рынки Америки, Европы и Азии. В 2014 году Бразилия была основным экспортером свежего лайма в Европу (около 70 %), а Мексика поставляла большую часть остатка.

Сорта включают:
 Лайм Bearss (назван в честь Джона Т. Беарсса, который вывел этот бессемянный сорт примерно в 1895 году в своем питомнике в Портервилле, Калифорния)
 Page lime
 Персидский лайм СПБ-7
 Pond’s lime
 Таитянский лайм

Примечания 

Цитрусовые
Гибриды цитрусовых